Ratiboř (okres Vsetín), een Tsjechische gemeente in het district Vsetín
 Ratiboř (okres Jindřichův Hradec), een Tsjechische gemeente in het district Jindřichův Hradec
 Racibórz (Duits: Ratibor), een stad in Polen
 hertogdom Ratibor, een hertogdom in Boheems Silezië (1281-1532)
 Ratibor van Pommerellen, hertog van Pommerellen (1233-1262)
 Schloss Ratibor, een kasteel in Roth, Midden-Franken